Le Taj Mahal est un mausolée situé dans la ville d'Agra en Inde. Ce nom peut également désigner :

Arts et culture

Cinéma 
 , film indien réalisé par M. Sadiq, sorti en 1963 ;
 Taj Mahal, film français réalisé par Nicolas Saada, sorti en 2015.

Musique 
 Taj Mahal (1942-), musicien de blues américain ;
 Taj Mahal, album de Taj Mahal ;
 Taj Mahal, chanson composée par Jorge Ben Jor et notamment interprétée par Gilberto Gil.

Autres 
 Le Taj Mahal Palace & Tower, un hôtel de luxe situé dans la ville de Bombay ;
 Le Trump Taj Mahal, un hôtel et casino d'Atlantic City, bâti en 1990 ;
En 1991, dans Jungle Fever, Spike Lee donne le nom de « Taj Mahal » à l'immeuble abandonné où se réunissent les drogués au crack, en référence à la Trump Tower du même nom;
 Taj Mahal, un jeu de société créé par Reiner Knizia en 2000.

Notes et références 

Homonymie de pseudonyme
Homonymie de toponyme
Pseudonyme
Homonymie de titre